Presbyterian Church steht für folgende Kirchenorganisation:

in den Vereinigten Staaten:
 Presbyterian Church (Nebraska) 
 Presbyterian Church (Oklahoma)
 Presbyterian Church (U.S.A.)

in anderen Ländern:
 Presbyterian Church of Aotearoa New Zealand in Neuseeland
 Presbyterian Church of Nigeria in Nigeria
 Presbyterian Church of Wales in Wales, Vereinigtes Königreich

Siehe auch:
 Ann Street Presbyterian Church
 First Presbyterian Church
 First United Presbyterian Church
 Fort Street Presbyterian Church
 Immanuel Presbyterian Church
 New Market Presbyterian Church
 New Providence Presbyterian Church
 North Presbyterian Church
 Old Presbyterian Church
 Old First Presbyterian Church 
 Pisgah Presbyterian Church
 Second Presbyterian Church
 Spring Hill Presbyterian Church
 Welsh Presbyterian Church